Young as You Feel – film del 1931 diretto da Frank Borzage

Young as You Feel – film del 1940 diretto da Malcolm St. Clair